Raab může znamenat:

jméno
 Raab – biblické ženské jméno

příjmení
 Dominic Raab (* 1974), britský ministr zahraničních věcí
 Eduard Raab (1837–1888), rakouský politik, poslanec Říšské rady
 František Antonín Raab (1722–1783), rakouský národohospodář, autor poddanské a pozemkové reformy v českých zemích známé jako raabizace
 Ignác Raab (1715–1787), český jezuita a malíř
 Julius Raab (1891–1964), rakouský kancléř
 Jürgen Raab (* 1958), německý fotbalista a trenér
 Karol Raab (1840–1922), evangelický kněz, náboženský spisovatel, církevní hodnostář užívající pseudonym Alethofilos
 Miroslav Raab (* 1938), český chemik a popularizátor vědy
 Ondřej Raab (* 1973), český vodní slalomář, kajakář závodící v kategorii K1
 Uwe Raab (* 1962), východoněmecký cyklista

místní název
 Raab (Rakousko), obec v Horním Rakousku, blízko německých hranic
 Raab viz Rába, přítok Dunaje v Rakousku a Maďarsku
 Raab, německý název města Győr